Cerâmica  é um bairro do município brasileiro de São Caetano do Sul, localizado no estado de São Paulo, na divisa com a capital paulista. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua população no ano de 2000 era de  habitantes, sendo  homens e  mulheres. Possuía  domicílios e o rendimento médio mensal em cada um deles era de R$ 1495,64.

No Bairro ficava a extinta Cerâmica São Caetano, daí seu nome. Nele se localizam dois pontos conhecidos da cidade, o Espaço Verde Chico Mendes, um dos maiores parques do ABC Paulista e o Park Shopping São Caetano, junto a prédios comerciais, residenciais e casas de alto padrão dentro do Espaço Cerâmica, inaugurado em 2011.

Ver também 
 Lista de bairros de São Caetano do Sul

Ligações externas 
 

Bairros de São Caetano do Sul